Пегас може да се отнася за:

 Пегас — митичен крилат кон в древногръцката митология.
 Пегас — северно съзвездие.
 Пегас — американска ракета-носител с въздушен старт.
 Пегас — космическа програма на САЩ